Lagerhuis (politiek)
 Lagerhuis (Canada) (House of Commons), een onderdeel van het parlement van Canada
 Lagerhuis (Japan) (Shugiin), een onderdeel van het parlement van Japan
 Lagerhuis (Verenigd Koninkrijk) (House of Commons), een onderdeel van het parlement van het Verenigd Koninkrijk

Andere betekenissen
 Brits-parlementaire debatvorm, ook wel als Lagerhuis-debatvorm aangeduid
 Het Jongeren Lagerhuis, een Nederlands televisieprogramma
 Het Lagerhuis (televisieprogramma), idem
 Lagerhuis (lager), een onderdeel van een lager

Zie ook
 Hogerhuis (doorverwijspagina)
 Kamer van volksvertegenwoordigers